Halilović est un patronyme bosniaque composé du prénom  et du suffixe patronymique slave -vić (« fils d'Halil »).

Il est porté notamment par :
 Alen Halilović (né en 1996), joueur de football croate ;
 Enes Halilović (né en 1977), prosateur, poète, dramaturge, journaliste, juriste et économiste serbe ;
  (né en 1979), joueur de football bosnien ;
 Rusmir Halilović (né en 1986), joueur de volley-ball bosnien ;
  (né en 1951), homme politique bosnien ;
 Sefer Halilović (né en 1952), général bosnien ;
  (né en 1958), linguiste bosnien ;
 Sulejman Halilović (né en 1955), joueur de football yougoslave.

Notes et références 

Homonymie de patronyme bosniaque